

Великі Чирки — присілок, Голишмановський міський округ, Тюменська область
 Великі Чирки — присілок, Оршанський район, Марій Ел

Див. також 
 Середні Чирки